Купре́йчик () — белорусская фамилия; образована от народной формы Купрей личного имени Куприян.

Известные носители:
 Купрейчик, Виктор Давыдович (1949—2017) — советский и белорусский шахматист.
 Купрейчик, Леонид Павлович — российский психолог. Доктор психологических наук, профессор.